Haviár Dániel (1816 – 1867) rimaszombati, majd 1855-től szarvasi evangélikus lelkész, a főiskola tanácsának elnöke, 1864-től békési esperes.
 Haviár Dániel (1849 – 1922) ügyvéd, tiszteletbeli főügyész, országgyűlési képviselő, előbbinek a fia.